Генна́дий Гера́симов: Герасимов, Геннадий Борисович (род. 1974) — российский парафутболист и тренер.
 Герасимов, Геннадий Иванович (1930—2010) — советский и российский дипломат, журналист-международник.
 Герасимов, Геннадий Николаевич (1931—2015) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР.